

Geografia 
 Salta – città capoluogo della provincia di Salta (Argentina)

Musica 
 Salta – album dei Los Locos del 1998
 Salta – singolo di DJ Francesco del 2003, dall'album Bella di padella